

Risultati 

Calcio nel 2012